Der Dreiband-Weltcup 2008/4 war das vierte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 22. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 29. September bis zum 4. Oktober 2008 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Suwon statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Suwon.

Geschichte 
Erstmals in der Dreiband Weltcupgeschichte erreichte mit Kim Kyung-roul ein Koreaner das Finale. Nachdem er die beiden ersten Sätze gegen Dick Jaspers verloren hatte kämpfte er sich mit zwei Satzgewinnen zurück ins Match. Der Vorteil den fünften Satz beginnen zu dürfen konnte er aber nicht nutzen. Jaspers gewann mit 15:6 in sechs Aufnahmen und feierte seinen dritten Weltcup-Sieg in Folge. Das gelang bisher nur dem Schweden Torbjörn Blomdahl. In der KO-Phase waren erstmals acht Koreaner vertreten.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 
nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Ryūji Umeda
  Martin Horn
  Nikos Polychronopoulos
  Ramón Rodriguez
  Marco Zanetti
  Filipos Kasidokostas
Wildcardspieler:
1 × UMB:  Takao Miyashita
2 × CEB:  Christian Rudolph,  Thomas Andersen
1 × ACBC:  Dương Anh Vũ
2 × CPB:  Miguel Torres,  Luis Aveiga
2 × organisierender Verband:  Hwang Durk-hee,  Kim Seong-gwan

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2008 4
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Suwon